Пасха может означать:

 Пасха — библейское слово, называющее агнца, которого по Моисееву закону надо было закалывать 14-го нисана к вечеру, и мясо которого надо было съедать в ту же ночь.

Праздники
 Пасха (Пе́сах) — еврейский праздник в честь исхода евреев из Древнего Египта.
 Пасха (Воскресе́ние Христо́во) — древнейший и главный христианский праздник.
 Пасха (Вели́к день) — главный праздник в календаре восточных и западных славян.

Праздничные блюда
 Пасха (творожная) — в северно-русской кухне особое блюдо из творога для праздника Пасхи.
 Пасха (кулич) — пасхальный хлеб в южно-русской и украинской кухне.

Примечания

См. также 
 Плитвицкая Кровавая Пасха — трагедия, случившаяся в Хорватии (1991).
 Остров Пасхи — остров в южной части Тихого океана, территория Чили.
 Паска (значения)
 Песах (значения)